— комета, кентавр, внутренний объект облака Оорта, одна из сближающихся с Землей комет, и, возможно, дамоклоид.

Занимает одно из первых мест по величине афелия среди известных малых планет Солнечной системы, уступая таким объектам как 2014 FE72, 2005 VX3, 2009 FW54 (2012 DR30), , (308933) 2006 SQ372 и . Кроме того, она имеет наибольший эксцентриситет орбиты из всех известных малых планет, расстояние до Солнца при движении по её орбите изменяется примерно на 99,9 %, у следующего объекта  эксцентриситет равен 0,9973. 01 февраля 2016 года была классифицирована как комета, когда она была на расстоянии 5,7 а. е. от Солнца.

Она тесно сближается с Юпитером, что в прошлом выбросило её на современную дальнюю орбиту.

Перигелий 2017 года 
2015 ЕР61 обнаружен 15 марта 2015 года на расстоянии 8,44 а. е. от Солнца и имел звёздную величину 21,5m. В сентябре 2015 года его звёздная величина была 21,2m и медленно увеличивалась. В начале февраля 2016 года комета достигла звёздной величины 20m и 28 марта 2016 года подойдёт к Юпитеру на 0,9245 а. е. Это приведёт к изменению её орбиты, значительно уменьшив её афелий с 1430 а. е. до ~1200 а. е. При проходе через внутреннюю часть Солнечной системы афелий сначала уменьшится до 160 а. е. весной 2017 года, а затем станет увеличиваться и к 2020 году составит 854 а. е.

4 апреля 2017 года  достигнет точки максимального сближения с Землёй ~1,42 а. е. В этот момент она достигнет звёздной величины 14,8m, и, полагая её размер равным 20 км, будет иметь видимый размер 19 миллисекунд дуги.

Сравнение

Орбитальные характеристики

Примечания

Ссылки 
 
 

Долгопериодические кометы
Амуры (астероиды)
Астрономические объекты, открытые в 2015 году
Кентавры (астероиды)
Астероиды, сближающиеся с Землёй
Рассеянный диск